

Cinema 
3 "fusti", 2 "bambole" e... 1 "tesoro" (Easy Come, Easy Go) – film del 1967

Musica 
Easy Come, Easy Go – album di Marianne Faithfull del 2008
Easy Come, Easy Go – EP di Elvis Presley del 1967